Colibrí de garganta negra puede referirse a:

  Heliodoxa schreibersii; o, en menor medida,
 Archilochus alexandri.